Cervo volante – particolare tipo di aquilone
Cervo volante – Coleottero Lucanus cervus
Cervo volante – Long drink a base di Jägermeister e Red Bull